Чемпионат СССР 1970 года в 1-й зоне второй группы класса «А» проходил в два круга. Лучший клуб — запорожский «Металлург» — получил право играть в первой группе класса «А».

Лучший бомбардир: Анатолий Лебедь («Локомотив» Херсон) — 21 гол.

Бомбардиры:
Данные могут быть неточными.

Итоговая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1970